La First Division 1922-1923 è stata la 31ª edizione della massima serie del campionato inglese di calcio, disputato tra il 26 agosto 1922 e il 5 maggio 1923 e concluso con la vittoria del , al suo quarto titolo, il secondo consecutivo.

Capocannoniere del torneo è stato Charlie Buchan () con 30 reti.

Squadre partecipanti

Classifica finale
Legenda:
      Campione d'Inghilterra.
      Retrocessa in Second Division.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre venivano classificate secondo il quoziente reti.

Risultati

Tabellone

Statistiche

Squadre

Primati stagionali
 Maggior numero di vittorie:  Liverpool (26)
 Minor numero di sconfitte:  Liverpool (8)
 Migliore attacco:  Cardiff City (73 goal fatti)
 Miglior difesa:  Liverpool (31 reti subite)
 Miglior media goal:  Liverpool (2.258)
 Maggior numero di pareggi:  Chelsea (18)
 Minor numero di pareggi:  Burnley (6)
 Maggior numero di sconfitte: Stoke City,  Oldham Athletic (22)
 Minor numero di vittorie:  Chelsea (9)
 Peggior attacco:  Oldham Athletic (35 reti segnate)
 Peggior difesa:  Nottingham Forest (70 reti subite) 
 Peggior media goal:  Oldham Athletic (0.538)

Note

Voci correlate
Second Division 1922-1923
FA Cup 1922-1923

Collegamenti esterni

Calcio nel 1922
Calcio nel 1923
1922